Власов, Николай:
 Власов, Николай Анатольевич (род. 1953) — биохимик, доктор наук, профессор.
 Власов, Николай Анатольевич (род. 1982) — петербургский историк-германист, кандидат наук, доцент СПбГУ.
 Власов, Николай Андреевич (1934—1985) — генерал-майор, участник боевых действий в Афганистане.
 Власов, Николай Дмитриевич (1923—1995) — советский солдат, Герой Советского Союза.
 
 Власов, Николай Михайлович (1891—1954) — генерал-лейтенант ветеринарной службы, начальник Военно-ветеринарной Академии Красной Армии.
 Власов, Николай Николаевич (1919—1984) — советский генерал.